FMD může znamenat:

 Zkratka Federální ministerstva dopravy
 Anglickojazyčná zkratka slintavky a kulhavky
 Anglickojazyčná zkratka tzv. protipadělkové směrnice EU (Falsified Medicines Directive)